Штык-юнкер — военный чин 13-го класса в русской артиллерии в 1722—1796 годах.

История 

Артиллерийским офицерам, к которым Пётр I причислял и себя, при учреждении Табели о рангах было дано преимущество в один чин над остальными армейскими, то есть полковник от артиллерии соответствовал бригадиру, подполковник от артиллерии соответствовал армейскому полковнику и так далее; и, таким образом, получалось, что армейскому унтер-лейтенанту (подпоручику), состоящему в 13-м классе, соответствия уже не было. Поэтому у «учителей наших — шведов» и был позаимствован соответствующий чин e (букв. орудийный юнкер). В немецком прочтении он звучал как «штик-юнкер» и весьма быстро превратился в более привычное военному уху «штык-юнкер», породив известное недоразумение: почему в сугубо артиллерийском названии присутствует такой пехотный атрибут, как штык.

Выпускники Дворянской артиллерийской и инженерной школы (Соединённой артиллерийской и инженерной дворянской школы), преобразованной графом П. Ив. Шуваловым из Артиллерийской и Инженерной школ, в 1758 году, стали выпускаться не унтер-офицерами, а штык-юнкерами в артиллерию и инженерными прапорщиками.

Примечания

Литература 
 А. Д. Михельсон, «Объяснение 25 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней», 1865 год;
 Ф. Павленков, «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», 1907 год;
 А. Н. Чудинов, «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», 1910 год;
 
 Военная энциклопедия (Сытин, 1911—1915);
 Военный энциклопедический словарь/ Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. —М. : Воениздат, 1983. — 863 с. с ил.
 Т. Ф. Ефремова, «Толковый словарь Ефремовой», 2000 год;
 «Большой Энциклопедический словарь», 2000 год.

Ссылки 

 Военный энциклопедический словарь/ Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. — : Воениздат, 1983. — 863 с. с ил.
 Журнал «Русский мир.ru», Михаил Быков, Не всякий юнкер — штык!, март 2011 года.

Воинские звания по алфавиту
История вооружённых сил России
Табель о рангах